Arkiomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), historien et scientifique social finlandais
 (1909-1964), as de l'aviation finlandais
 (né en 1999), gardien finlandais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois